На этой странице представлен полный список соборов, церквей и часовен; расположенных (сохранившихся) или располагавшихся (утраченных) на территории Старицкого района Тверской области России
.

Комментарии

Источник 
 

Храмы Тверской области